Шорохов — русская фамилия (женская форма — Шорохова).

Известные носители:
 Шорохов, Алексей Алексеевич (род. 1973) — российский поэт, публицист, арт-критик.
 Шорохов, Афанасий Михайлович (1907—1991) — советский разведчик.
 Шорохов, Евгений Васильевич (1935—2010) — советский и российский художник и педагог.
 Шорохов, Лазарь Максимович (1898—1937) — советский геолог.
 Шорохов, Николай Вениаминович (род. 1959) — российский парапланерист.
 Шорохов, Пётр Михайлович (1840—1914) — русский генерал, участник Среднеазиатских походов.
 Шорохов, Семён Маркович (1914—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также